Midia midas – ragno appartenente alla famiglia Linyphiidae
 Midia di Atene – oratore ateniese
 Midia di Scepsi – usurpatore della satrapia dell'Eolide
 Pittore di Midia – nome convenzionale di un ceramografo attico dell'Antica Atene